Александр Андреевич Востряко́в (, ) — советский и украинский оперный и камерный певец (лирико-драматический тенор). Солист Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко (г. Киев), преподаватель кафедры сольного пения Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского, профессор. Народный артист Украинской ССР (1991).

Биография 
Александр Андреевич Востряков родился 10 января 1944 года в селе Каргаполье Каргапольского сельсовета Каргапольского района Курганской области, ныне посёлок городского типа Рабочий посёлок Каргаполье того же района и области.

В 1948 году семья переехала в Курск, где его отец стал работать художественным руководителем и режиссёром драматического кружка Курского Дома культуры железнодорожников. С детства был музыкально одарён, пел в хоре Дома культуры, где работал его отец. 

В 1961—1965 годах учился на дирижёрско-хоровом отделении Курского музыкального училища (преподаватель Н. П. Спиряева), после окончания которого поступил в Харьковский институт искусств им. И. П. Котляревского, где получил образование на дирижёрском (1965—1971) и вокальном (1971—1973) факультетах. Сольное пение совершенствовал в классе профессора Т. Я. Веске.

В 1973—1976 годах ассистент кафедры сольного пения Харьковского института искусств и параллельно выступал на сцене Харьковского театра оперы и балета. С 1976 года по 1983 год — солист Днепропетровского, с 1983 года Киевского театров оперы и балета. С 1991 года параллельно с карьерой певца работает преподавателем кафедры сольного пения Киевской консерватории имени П. И. Чайковского (в 1995 году переименована в Национальную музыкальную академию Украины имени П. И. Чайковского); с 2001 года — доцент. Воспитал лауреатов многих международных конкурсов. солистов оперных театров, филармоний. 

За период работы солистом оперного театра исполнил около пятидесяти партий в операх украинских, русских и зарубежных композиторов. Одной из любимых своих ролей считает партию Хозе в опере «Кармен» Жоржа Бизе, которую исполнил более 130 раз, в том числе на сценах оперных театров Санкт-Петербурга (1978—1979), Перми (1978 —1979), Донецка (1980), Харькова (1976—1978), Казани (1996—1997), Киева (1983—2004). Кроме стран постсоветского пространства выступал с этой партией на сценах театров Нидерландов, Дании, Бельгии, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Польши, Венгрии. Критики и партнёры по сцене выделяют романтизм, страстность, экспрессию и органичный пафос, который присущ его персонажам в произведениях П. И. Чайковского, Ж. Бизе, Джузеппе Верди, Рихарда Вагнера, Шарля Гуно. По мнению критики, заслуживают внимание его оригинальные интерпретации в камерно‑вокальном жанре. Исполнял партии тенора в «Мессе си минор» И. С. Баха, «Реквиеме» В. А. Моцарта, симфонии № 9 Бетховена, «Реквиеме» Верди. Создал запоминающиеся образы в ряде опер украинских композиторов: Бориса Лятошинского «Золотой обруч», Виталия Губаренко «Прихоти Амура», «Вспомните, братия мои», Мирослава Скорика «Моисей», Платона Майбороды «Ярослав Мудрый». Первый исполнитель монооперы В. С. Губаренко «Одиночество» (1993) по мотивам «Писем к незнакомке» Проспера Мериме (премьера, 1994 год).

Награды и звания 
 Народный артист Украинской ССР, 1991 год.
 Заслуженный артист Украинской ССР, 1981 год.
 Орден «За заслуги» III степени, 2001 год

Некоторые оперные партии 
За период работы солистом оперного театра исполнил около пятидесяти партий в операх различных композиторов.

 Жорж Бизе «Кармен» — Хозе
 Джузеппе Верди «Риголетто» — Герцог
 Джузеппе Верди «Трубадур» — Манрико
 Джузеппе Верди «Аида» — Радамес
 Джузеппе Верди «Набукко» — Измаил
 Джузеппе Верди «Травиата» — Альфред
 Джузеппе Верди «Отелло» — Отелло
 Джузеппе Верди «Бал-маскарад»  — Ричард
 Джакомо Пуччини «Богема»  — Рудольф
 Джакомо Пуччини «Тоска»  — Каварадосси
 Джакомо Пуччини «Турандот» — Калаф
 Лео Делиб «Лакме»  — Джеральд
 Шарль Гуно «Фауст» — Фауст
 Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур» — Эдгар
 Пьетро Масканьи «Сельская честь» — Туридду
Рихард Вагнер «Лоэнгрин» — Лоэнгрин
Рихад Вагнер «Парсифаль» — Парсифаль 
П. И. Чайковский «Пиковая дама» — Герман
П. И. Чайковский «Мазепа» — Андрей 
П. И. Чайковский «Иоланта» — Водемон
М. П. Мусоргский «Борис Годунов» — Самозванец
М. П. Мусоргский «Хованщина» — Голицын
А. П. Бородин «Князь Игорь» — Владимир Игоревич
Д. Д. Шостакович «Катерина Измайлова» — Сергей

Публикации

Примечания

Литература

Ссылки 
 Востряков О. А.  на сайте Енциклопедія сучасної України 

Персоналии:Курск
Выпускники Харьковского института искусств
Персоналии:Харьковский оперный театр
Персоналии:Днепропетровский театр оперы и балета
Персоналии:Киевский театр оперы и балета имени Тараса Шевченко